Ластовський Борис Мартинович — старшина Дієвої Армії УНР.
 Ластовський Вацлав Устинович — білоруський письменник, громадський і політичний діяч, академік, історик, філолог, директор Білоруського державного музею, глава уряду Білоруської Народної Республіки, розстріляний.
 Ластовський Максим Онопрійович — гвардії старший сержант, Герой Радянського Союзу.
 Ластовський Олександр Костянтинович — київський робітник-друкар, більшовик, партійний і профспілковий діяч.